Skrót AAHA może oznaczać:
 All American Hockey League (2008-), dawniej All American Hockey Association
 American Amputee Hockey Association
 American Animal Hospital Association